NOK, Nok  eller NoK kan syfta på:

NOK 
 NOK – den olympiska rörelsens nationella representanter, se Nationell olympisk kommitté
 NOK – tidigare Tysklands olympiska kommitté, se Nationales Olympisches Komitee für Deutschland
 NOK –  kanal (Nord-Ostsee-Kanal) genom Schleswig-Holstein, se Kielkanalen
 NOK – en inriktning inom nordisk skidsport, se Nordisk kombination
 NOK – valutakoden enligt ISO 4217 för Norsk krone
 NOK – en svensk branschtidning om datornätverk och IT, se Nätverk & Kommunikation
 NOK – en sammanslutning av orienteringsklubbar inom Norrköping kommun, se Norrköpings Orienteringskommitté

NoK 
 NoK – ett svenskt bokförlag, se Natur & Kultur

Nok 
 Nok – ett förhistoriskt folk i Nigeria